Тибо де Верден (; 8 сентября 1278 — 27 июля 1316, Элтон, Стаффордшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 2-й барон Верден. Владел обширными землями в ряде графств Англии, Уэльсе и Ирландии. Участвовал в шотландской войне, занимал должность юстициария Ирландии в 1313—1314 годах.

Биография 
Тибо де Верден принадлежал к знатному роду ирландского происхождения, представители которого благодаря двум удачным бракам сосредоточили в своих руках обширные владения в Ирландии (Мит и Дандолк), Уэльсе, Валлийской марке и ряде графств Англии — Лестершире, Уорикшире, Стаффордшире, Бакингемшире. Тибо был вторым сыном 1-го барона Верден того же имени и Марджори Богун. Он родился 8 сентября 1278 года, а рос предположительно в Ирландии, где его отец нёс службу с 1275 года. Старший сын 1-го барона, Джон, умер в 1297 году, и Тибо стал наследником отца. В том же году Верден-младший участвовал в гасконском походе Эдуарда I. 24 июня 1298 года он был посвящён королём в рыцари, 22 июля сражался с шотландцами при Фолкерке. Хотя его отец ещё был жив и заседал в парламенте до 1301 года, Тибо-младшего начиная с 29 декабря 1299 года тоже вызывали в парламент.

В 1301 году Верден принёс присягу принцу Уэльскому Эдуарду за семейные владения в Уэльсе. В 1309 году, после смерти отца, он унаследовал все земли Верденов. В 1313 году Эдуард II назначил Вердена юстициарием Ирландии с годовым жалованьем в пятьсот фунтов, но уже через год, после победы шотландцев при Бэннокбёрне, отозвал его в Англию для организации обороны северных графств от вражеских набегов. Позже шотландцы во главе с Эдуардом Брюсом высадились и в Ирландии; сэр Тибо вернулся на этот остров, был разбит и вытеснен из Мита. Вскоре после этого, 27 июля 1316 года, он умер в замке Элтон в Стаффордшире. Тело барона похоронили 19 сентября в аббатстве Кроксден.

Семья 
Тибо де Верден был женат дважды. 29 июля 1302 года в Вигморе он женился на Мод Мортимер, дочери Эдмунда Мортимера, 2-го барона Вигмор, и Маргарет Фиенн, взяв за ней в качестве приданого обширные владения в Ирландии. Мод умерла не позже 1312 года. 3 февраля 1316 года сэр Тибо похитил Элизабет де Клер — одну из трёх дочерей Гилберта де Клера, 6-го графа Хартфорда, и Джоанны Акрской (дочери Эдуарда I), наследницу земель в Уэльсе и Валлийской марке, вдову Джона де Бурга. 4 февраля в Бристоле он женился на похищенной, однако этот брак продлился всего полгода.

Первая жена родила Вердену трёх дочерей. Это были:

 Джоан де Верден, жена Джона де Монтегю и Томаса Фёрниволла, 2-го барона Фёрниволла;
 Элизабет де Верден, жена Бартоломью Бергерша, 1-го барона Бергерша;
 Маргарет де Верден, жена сэра Уильяма Блаунта, сэра Марка Хасси, сэра Джона Кропхилла.

Во втором браке уже после смерти Тибо родилась ещё одна дочь, Изабель де Верден (1317—1349), жена Генри де Феррерса, 2-го барона Феррерс из Гроуби. Сыновей у Вердена не было, так что его владения были разделены между дочерьми, а баронский титул перешёл в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Англии
Английские рыцари